Zaborówek est le nom de plusieurs localités polonaises :
dans la voïvodie de Mazovie
 Zaborówek, village du powiat de Grójec
 Zaborówek, village du powiat de Varsovie-ouest